A competição até 84 kg masculino de luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 14 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09h30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16h00, horário local.

Originalmente o sueco Ara Abrahamian havia conquistado a medalha de bronze. Porém, durante a cerimônia de entrega das medalhas o lutador abandonou o pódio e deixou a medalha no chão em protesto contra os juízes durante sua luta na semifinal, que lhe tirou a chance de disputar a medalha de ouro. Em 16 de agosto de 2008 o Comitê Olímpico Internacional decidiu desclassificá-lo e lhe retirou a medalha devido a demonstração política e a falta de respeito com os demais atletas. Nenhum outro competidor herdou a medalha.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008